

Musica 
 Sugarman – singolo dei The 69 Eyes del 1990
 Sugarman: The Best of Rodriguez – album raccolta di Rodriguez del 2005

Persone 
 Burt Sugarman – produttore televisivo statunitense
 George Sugarman – artista statunitense
 Henry M. Sugarman – architetto statunitense
 Ken Sugarman – ex giocatore statunitense di football canadese
 Neal Sugarman – sassofonista, bandleader e compositore statunitense
 Sara Sugarman – attrice e regista britannica
 Sidney Sugarman – giudice statunitense
 Tracy Sugarman – illustratore statunitense

Altro 
 Sindrome di Sugarman – sindrome genetica
 Sugarman Gang – banda di strada di Londra del XX secolo

Pagine correlate 
 Sugar Man